Bernheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Ilse Bernheimer (1892–1985), österreichische Malerin
 Konrad O. Bernheimer (* 1950), deutscher Kunsthändler und -sammler
 Lehmann Bernheimer (1841–1918), deutscher Kaufmann und Mäzen
 Otto Bernheimer (1877–1960), deutscher Kunstsammler und Antiquitätenhändler 
 Richard Bernheimer (1907–1958), deutschamerikanischer Kunsthistoriker 

 Walter Bernheimer (1892–1937), österreichischer Astronom

Bernheimer steht für:
 Bernheimer Fine Old Masters, Galerie in München
 Bernheimer-Haus, Wohn- und Geschäftshaus in München

Siehe auch:
 Bernheim